IKRA — музыкальный клуб, находившийся в помещении театра им. Гоголя. Лауреат премии журнала «НеСпать!» — Night Life Awards в категории «Лучший музыкальный клуб».

История 
Ранее в помещении клуба «IKRA» размещался музыкальный клуб «Курс».

Клуб был закрыт в январе 2011 года.

О клубе 
Вместимость около 700-1000 человек. 3 зала — на 50-100, 100-200 и 600-700 человек (цифры примерны и зависят от заполнения на "стоячих" и "сидячих" мероприятиях) Дизайн клуба разработала студия «Мастерская Речников». Генеральный директор — Тонких Игорь Владиславович, арт-директор — Григорий Гольденцвайг, pr-директор — Николай Олейников. Клубу были присуждены премии журналами «Афиша», «Time Out Москва» и «НеСпать!». По итогам 2007 года журнал «НеСпать!» присудил клубу икра премию Night Life Awards в категории «Лучший музыкальный клуб».

В «Икре» выступали

Примечания

См. также 
 Точка

Ссылки 
 Архив сайта клуба

Клубы
Концертные площадки Москвы